River Forest ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 River Forest (Florida)
 River Forest (Illinois)
 River Forest (Indiana)
 River Forest Township (Cook County, Illinois)